Николай Иосифович Ха́рченко (1894—1969) — советский актёр театра.

Биография 
Родился в 1894 году. На сцене с 1920 года. В 1927—1933 годах — актёр Краснозаводского Харьковского театра. В 1933—1936 годах — актёр Тульского драматического театра. В конце 1930-х актёр ИвОДТ. Актёр ИрДТ имени Н. П. Охлопкова с 1948 года.

Умер 21 января 1969 года в Иркутске.

Творчество 
 «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Матрос Швандя
 «Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского — Братишка
 «Бронепоезд 14-69» В. В. Иванова — Васька Окорок
 «Разлом» Б. А. Лавренёва — Артём Михайлович Годун
 «Персональное дело» А. П. Штейна — Алексей Кузьмич Хлебников
 «Ленинградский проспект» И. В. Штока — Забродин
 «От щедрости сердца» Б. И. Левантовской — Михаил Скворцов
 «Канун грозы» П. Г. Маляревского — Никита Егорович Русских
 «Варвары» М. Горького — Василий Иванович Редозубов
 «Егор Булычов и другие» М. Горького — Егор Булычов
 «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя — Тарас Бульба
 «Гамлет» Шекспира — 1-й могильщик

Награды и премии 
 заслуженный артист РСФСР (1952)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за исполнение роли Никиты в спектакле «Канун грозы» П. Г. Маляревского на сцене Иркутского АДТ имени Н. П. Охлопкова

Персоналии:Тульский театр драмы
Персоналии:Иркутский драматический театр им. Н. П. Охлопкова